Jan Butler (zm. 1710) – kasztelan podlaski
 Jan Butler – podczaszy inflancki w latach 1733-1755.